Казино (фільм, 1992) — Росія
 Казино (фільм, 1995) — США